Morelle puede referirse a:

Animales 

 Morelle es uno de los antiguos nombres dados a la Fulica atra (según Buffon), probablemente debido al color negro de este pájaro acuático.

Plantas 

 Los morelles están plantas de la familia Solanaceae, género Solanum:
 La morelle negra (Solanum nigrum), es llamada también "uva de lobo";
 La morelle de Linné  (Solanum linnaeanum, Solanum sodomaeum o Solanum sodomeum) es llamada también manzano de Sodoma;
 La morelle de Quito (Solanum quitoense), da una fruta comestible, la Solanum quitoense, que es cultivada en ciertas regiones andinas.